Tour de France 2022 – 109. edycja wyścigu kolarskiego Tour de France, która odbyła się w dniach od 1 do 24 lipca 2022 na trasie o długości 3328 kilometrów, składającej się z 21 etapów i biegnącej z Kopenhagi do Paryża. Impreza kategorii 2.UWT była częścią cyklu UCI World Tour 2022.

W sierpniu 2022 Międzynarodowa Unia Kolarska ogłosiła, iż z wyników wyścigu wykreślony został Nairo Quintana, który naruszył przepisy medyczne UCI stosując w trakcie rywalizacji tramadol (substancję i jej pochodne wykryto w pobranych od niego w czasie wyścigu dwóch próbkach).

Etapy 
Trasa wyścigu została oficjalnie zaprezentowana w Paryżu 14 października 2021.

Uczestnicy

Drużyny

Lista startowa 

Legenda: DNF – nie ukończył etapu, OTL – przekroczył limit czasu, DNS – nie wystartował do etapu, DSQ – zdyskwalifikowany. Numer przy skrócie oznacza etap, na którym kolarz opuścił wyścig.

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 6

Etap 7

Etap 8

Etap 9

Etap 10

Etap 11

Etap 12

Etap 13

Etap 14

Etap 15

Etap 16

Etap 17

Etap 18

Etap 19

Etap 20

Etap 21

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Liderzy klasyfikacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2022
UCI World Tour 2022
2022 we Francji